Saak steht für:

 Saak (Gemeinde Nötsch), Ortschaft von Nötsch im Gailtal, Bezirk Villach-Land, Kärnten

Saak ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Saak (1817–1883), tschechischer Opernsänger 
 Therese Saak (1868–nach 1901), tschechische Opernsängerin